sloboda
Sloboda (Split)
Sloboda (Zagreb)
Sloboda (Buenos Aires)
Sloboda (naselje)
 Sloboda, ime više športskih društava
 Sloboda, ime više poduzeća
sloboda govora
sloboda govora i blasfemija
Sloboda vodi narod